

Personnalités 
 André Chouraqui, (1917, Aïn Témouchent  2007, Jérusalem), avocat, écrivain et homme politique franco-israélien
 Élie Chouraqui, (º 1950, Paris), réalisateur, producteur et scénariste français
 Nicole Chouraqui, économiste et personnalité politique française
 la rue Nicole-Chouraqui, voie du  de Paris, en France
 Robert Chouraqui (º 1959), photographe français
 Serge Chouraqui (º 1949), maître de karaté shotokan

 Sidney Chouraqui (1914  2018), avocat et résistant français
 Sidney Chouraqui (1975), rameur d'aviron français

Divers 
 La Bible Chouraqui est une traduction de la Bible en français due à André Chouraqui.

Références 

Patronyme séfarade
Patronyme algérien